Ісковецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Ісковецька сільська рада — Полтавська область, Лохвицький район
 Ісковецька сільська рада — Полтавська область, Лубенський район